Besse (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Besse (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Besse (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bessé – francuska miejscowość w regionie Poitou-Charentes

ru:Бесс (Besse)